Frank Plumpton Ramsey (1903-1930) – filosofo e matematico inglese
 Frank Vernon Ramsey (1931-2018) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense